VST est un sigle pour:
 Virtual Studio Technology, un standard pour des plug-in audio créé par la société Steinberg
 VLT Survey Telescope, un télescope situé au Chili
 Version sous-titrée

VST est un code:
 code IATA pour l'Aéroport de Stockholm-Västerås
 .vst  extension de ficher Microsoft Visio template